Охотничий — название населённых пунктов в России:

 Охотничий — село в Пожарском районе Приморского края.
 Охотничий — деревня в Алнашском районе Удмуртии.

См. также 
 Охотничье